Jean d'Arcy est un nom qui peut faire référence à :
 Jean d'Arcy, mort en 1344, était un évêque français ;
 Jean d'Arcy, (1913-1983), est une personnalité de la télévision française.